Дубянский — русская фамилия, топоним:

 Любой из дворян Дубянских (список см. в статье Дубянские)

 
 Дубянский, Владимир Андреевич (1877—1962) — российский ботаник, один из авторов «ЭСБЕ»
 Дубянский, Фёдор Михайлович (1760—1796) — русский композитор, скрипач-любитель.
 Дубянский, Святослав Игоревич — российский писатель, художник, йог.
 Дубянский — хутор, Адыге-Хабльский район, Карачаево-Черкесия.

Примечания